A Česká zbrojovka (magyarul: Cseh fegyvergyár) cseh illetve csehszlovák cégek nevében előforduló kifejezés:

 Česká zbrojovka Strakonice (ČZ), csehszlovák fegyvergyár, később motorkerékpárokat gyártó járműgyár volt Strakonicében
 Česká zbrojovka Uherský Brod (ČZUB), csehszlovák, majd cseh lőfegyvergyártó vállalat Uherský Brodban

Kapcsolódó szócikkek 
 Zbrojovka Brno